Авраменко Степан Степанович (1918—2010) — радянський партійний та державний діяч.
 Авраменко Степан Трохимович (?—?) — кобзар, учасник першої Республіканської наради кобзарів і лірників (1939).